Вульфиус, Павел:
 .